Gustavo Cabral puede referirse a:
Ciruelo Cabral (1963-), un artista argentino del rubro fantástico, especializado en dragones.
Gustavo Daniel Cabral (1985-), un futbolista argentino que juega de defensa.